Phnom Penh kan syfta på:

Geografi

Kambodja 

 Phnom Penh International Airport, flygplats, 
 Phnom Penh, stad, 
 Phnom Penh (provins), 
 Kandal, provins, 

Robotskapade Kambodjaförgreningar